Araya peut désigner :

Patronyme 

 Fabricio Quirós (1990-), coureur cycliste costaricien ;
 Francisco Rodríguez Araya (né en 1995), joueur de football suisso-chilien ;
 Monalisa Araya (2003-), coureuse cycliste érythréenne ;
 Rosamel Araya (1936-1996) : chanteur chilien ;
 Tom Araya (1961) : musicien chilien né en 1961 ;
 Yerko Araya (1986) : athlète chilien ;
 Zeudi Araya (1951) : actrice érythréenne née en 1951 ;
 Zuliana Araya (1964-), militante trans chilienne.

Toponymes

Espagne 
 Araia (ou Araya) : ville du pays basque ;

Liban 
 Araya : village libanais proche de Beyrouth.

Venezuela 
 Araya : l'une des trois paroisses civiles de la Cruz Salmerón Acosta dans l'État de Sucre ;
 Araya : chef-lieu de la municipalité de Cruz Salmerón Acosta et capitale de la paroisse civile d'Araya dans l'État de Sucre ;
 la péninsule d'Araya à l'ouest de laquelle se trouve la ville d'Araya.

Chili 
  : péninsule au Chili .

Autres 

 Araya : film de 1959 réalisé par Margot Benacerraf et écrit par Pierre Seghers.

Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme